Парнак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Парнак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот